George Evans kan syfta på:

George Evans (politiker), amerikansk politiker
George Evans (serietecknare), amerikansk serieskapare